

Geografia

Francia 
 Losdorf – antico nome tedesco di Lostroff, comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)

Repubblica Ceca 
 Losdorf – antico nome tedesco di Ludvíkovice, comune nel distretto di Děčín (Ústí nad Labem)

Pagine correlate 
Loosdorf (disambigua) – pagina di disambiguazione
Lostorf – comune svizzero nel distretto di Gösgen (Canton Soletta)